Mistrzostwa Europy w Szermierce 2009 – 22. edycja mistrzostw odbyła się w bułgarskim mieście Płowdiw w 2009 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Rezultaty

Mężczyźni

Szpada indywidualnie 
16 lipca

Szpada drużynowo 
19 lipca

Floret indywidualnie 
15 lipca

Floret drużynowo 
18 lipca

Szabla indywidualnie 
14 lipca

Szabla drużynowo 
17 lipca

Kobiety

Szpada indywidualnie 
15 lipca

Szpada drużynowo 
18 lipca

Floret indywidualnie 
14 lipca

Floret drużynowo 
17 lipca

Szabla indywidualnie 
16 lipca

Szabla drużynowo 
19 lipca

Linki zewnętrzne 
 
 Rezultaty na stronie eurofencing.org

Mistrzostwa Europy w szermierce
Sport w Płowdiwie
2009 w sporcie
2009 w Bułgarii